Csehország
 Zahrádky, település a Česká Lípa-i járásban
 Zahrádky, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Zahrádky, Borová Lada településrésze a Prachaticei járásban